La Coppa di Turchia 2002-2003 è la 18ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattordici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2002-2003.

Fase a gironi

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2002-2003
Coppa del Presidente 2002

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile